Le Rautyé, une langue tibéto-birmane parlée par les Rautyés, au Népal
 Raute, une entreprise finlandaise